Stenavan kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stenavan (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 
Stenavan (Malå socken, Lappland), vid inloppet norr om Brännässjön i Malå kommun,

Se även
Stenavatjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn